Сети I — фараон из XIX династии Древнего Египта, правивший приблизительно в 1290—1279 годах до н. э. Сын Рамсеса I и царицы Ситра.

С Сети I начинается новый блестящий период Египта; памятники вновь рассказывают о победах фараона и воспевают славу его царствования.

Личное имя 
Личное имя Сети, что означает «Принадлежащий (богу) Сету» или «Приверженец Сета», явно указывает на происхождение Сети и его отца Рамсеса I из Нижнего Египта, точнее из местности в окрестностях бывшей столицы гиксосов Авариса, где особо почитался бог Сет. Напротив, в Верхнем Египте, особенно в Абидосе, имя бога Сета было ненавистно, как убийцы Осириса.

На своих южных постройках, на западной стороне Нила, считавшейся принадлежащей Осирису, Сети избегал указывать своё имя, а пользовался дополнительным именем Мернептах, или, как например в своей гробнице, называл себя Усири (усопший, сделавшийся Осирисом) или Усирисети, причём последнее слово означает не бога Сета, а имеет совершенно другое значение.

Семья и окружение 
Супругой Сети I ещё задолго до воцарения стала Туя, происходившая также из среды военных: её отец Райа был «командиром колесничих войск». Сети и Туйя имели, по крайней мере, двоих детей — дочь Тиа и сына Рамсеса II. Старший сын Небхасетнебет скончался в детстве в Гелиополе, куда был направлен для обучения. Долгое время Хенутмира считалась одной из их дочерей, но она приходилась дочерью и Великой царской супругой Рамсесу II.

Из окружения царя следует упомянуть одного из самых известных людей этой эпохи, чати (везиря) Пазера, вступившего в должность при Сети I, сменив на посту своего предшественника — Небамона. Хорошо известны его великолепные скульптурные портреты и роскошная гробница. Свои функции этот вельможа продолжал выполнять и позже, собственными руками коронуя Рамсеса II. Огромное количество памятников сохранилось и от Хормина, управителя царского гарема в Мемфисе. Нубия управлялась наместниками — «царскими сыновьями Куша» Иуни и Аменемипетом, сохранявшими власть ещё в начале царствования Рамсеса II. При Сети I были назначены специальные управители землями оазисов. Так, хорошо известна гробница Аменхотепа, управителя оазиса Бахария.

Родословная

Вступление на престол 

Точная дата вступления Сети I на престол не известна, считается что это произошло в период между 29 числом IV месяца сезона Перет и 17 числом I месяца сезона Шему.

Египтологи предполагают, что Сети был увенчан короной во время торжеств праздника Амона-Ра, которые начинались с новолуния первого месяца сезона Шему, в марте. Он занял престол уже зрелым человеком. Манефон неправильно называет Сети основателем XIX династии, пропуская его отца Рамсеса I.

Имя

Войны Сети I

Изображения в Карнакском храме 

Уже в 1-й год своего царствования он взялся за решение трудной задачи — вернуть азиатские владения Египта, утраченные фараоном Эхнатоном. О войнах Сети I известно в основном благодаря рельефам, покрывающим наружную сторону северной стены большого гипостильного зала храма Амона в Карнаке. Шесть картин сражений дают понятие о главнейших событиях этой войны. До наших дней дошла только эта картинная галерея его войн, снабжённая кратким текстом.

Изображения рассказывают о походах, битвах, осадах, триумфе, принесении в жертву пленных. Здесь же сохранился «топографический список» покорённых земель. Каждое название, обрамлённое овалом, увенчано головой пленника, представителя этого народа. Желанным дополнением к победным изображениям служат разрозненные показания других египетских памятников, особенно найденные в Палестине надписи Сети I, однако и они лишь отчасти восполняют недомолвки и пробелы основного источника.

Разгром кочевников шасу 

Поводом к этим войнам послужило постоянное продвижение восточных соседних Египту народов к Дельте. Предшествующий период слабости Египта дал смелость бедуинам шасу перейти восточную границу царства фараона, «дабы снискать себе и скоту своему пищу во владениях фараона». Царь собрал своё войско, приказал изготовить военные колесницы и сам, стоя на такой же парной колеснице, двинулся во главе своих воинов против возмутившихся бедуинов. Сети захватил дорогу вдоль северного побережья Синайского полуострова. Вдоль этой дороги были приведены в надлежащее состояние колодцы, с устроенными для их охраны военными постами. Многие из этих постов были названы именем Сети.

Сражения происходили на большой территории, начиная от пограничной крепости Джару, как в пустыне, так и в гористых, поросших лесом местностях Палестины. Война осложнилась тем, что кочевники заняли господствующие над долинами высоты («стали на хребтах сирийских», как говорит египетская надпись). Был взят ряд крепостей неприятеля, в том числе Рапуха (Рафия). Царь завладел всей землёй шасу до восточных границ её. Последним пала взятая приступом горная твердыня — «Город ханаанский» (Па-Ханаана, возможно, это Газа). В битве под «Городом ханаанским» были уничтожены главные силы противника. Эту первую победу так восхваляет надпись:

«В год 1 царя Сети имело место истребление крепкой рукой фараона неприятельских шасу от крепости Хетам в земле Цалу (то есть в Танисском номе) даже до Ханаана. Царь был против них как свирепый лев. Они в горной стране своей превратились в кучу трупов. Они лежали там в крови своей. Ни один не избежал руки его, чтобы поведать далёким народам о его силе». Фараон сам, по-видимому, упивался битвой, ибо надпись гласит:

«Радость его есть — принять битву, и наслаждение его — бросится в неё. Удовольствие его сердцу доставляют только потоки крови, когда он срубает головы неприятелям. Минута битвы с мужами любезнее ему, чем день наслаждения. Он разом убивает их и не щадит никого между ними. А кто из них остаётся в живых, тот находится в руке его и отводится живым, как пленник, в Египет».

Легкой победе Сети I над бедуинами Палестины способствовали царившие в регионе неразбериха и смута, которым некогда попустительствовали Аменхотеп III и Эхнатон. Враги не только замышляли «мятеж» против фараона и пренебрегали «законами дворца», но и вносили в страну беспорядок и истребляли друг друга. Не исключено, что египтяне сами способствовали междоусобице между князьями и вождями Сирии и Палестины для ослабления силы врагов.

Продвижение на север 

Но замирение палестинского юга составляло только часть задачи, поставленной Сети. Царь желал восстановить спокойствие и на севере Палестины, при этом не ставилась задача вытеснения хеттов из занятых ими во времена Эхнатона территорий в Сирии. Думается замысел похода не выходил за рамки восстановления в прежнем объёме власти фараонов в Финикии и Палестине. Усмирив бедуинов шасу, Сети вышел на просторы равнины Изреэля. Крепость Мегиддо не оказала сопротивления продвижению египетских войск. Город Бейт-Шеан, также как и менее крупный город Рехоб, тоже поддержал египтян. Однако, правитель Хамата (город, находившийся на берегу Геннисаретского озера или несколько южнее, у начала долины Ярмука. Данный Хамат не следует путать с городом Хамат на реке Оронт), собрав большое войско, захватил Бейт-Шеан и, заключив союз с жителями города Пехеля (Пелла), осадил Рехоб.

Сети, узнав об этом из полученных донесений, разделил своё войско на корпуса, названные в честь Амона, Ра и Сета и начал одновременные военные действия против городов Хамата, Бейт-Шеана и Иеноама, добившись успеха «в течение дня». Победа над Иеноамом, сильным городом, не раз участвовавшим тогда в мятежах и усобицах, была сочтена достойной изображения на храмовых стенах в Карнаке — разумеется, с царём в качестве единственного победителя (судя по египетской надписи из Бейт-Шеана, Сети не принимал участия во взятии Иеноама).

В надписях Сети ничего не сообщается о попытках освободить Рехоб, но, несомненно, он был освобождён. Также нет сведений о продвижении египтян в сторону города Пелла. Однако, этот город, также, покорился Сети, поскольку данное название встречается в списке подчинённых местностей, начертанном на сфинксе из заупокойного храма Сети в Шейх-Абд-эль-Курна. Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в 20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

Кажется несомненным, что и жители Финикии (по крайней мере южной) оказывали ханаанейцам деятельную поддержку в войне их с фараоном. По-видимому, во время первого похода египтяне захватили и морские порты Акка и Тир, так как об этом также сообщается в перечне захваченных местностей на сфинксе из Курна, а надпись сообщает, что «уничтожил фараон царей земли Джаху (финикийской)».

Но не все финикийские города оказывали египтянам сопротивление. Ряд городов имели давние тесные связи с Египтом и в списке покорённых Сети городов Финикии не значатся: Библ, Сидон и другие крупные города, кроме Тира. Это даёт предположение, что там и до похода признавалась номинальная власть фараона. Город Улацца явилась видимо самым северным пунктом продвижения армии Сети в Финикии.

Захват Кадеша 
В продолжение своего победоносного похода через всю землю ханаанскую войска египетские дошли до крепости Кадеш, изображённый расположенным на лесистой горе, но, тем не менее, вероятно, тождественный с Кадешем на Оронте, игравшим такую же важную роль при Тутмосе III. Описание картины так говорит о походе: «Это восхождение фараона для овладения землёй Кадеш в стране амореев».

Жители Кадеша не ожидали видеть неприятеля: под деревьями, которые окружают город, пасли ещё стада скота их пастухи, когда фараон явился под городом на своей боевой колеснице. Все спасаются бегством, быки бегут в одном направлении с пастухами; воины, стремящиеся из города на помощь, пронзаются стрелами Сети и падают с колесниц своих. В это время войска египетские идут на приступ и берут с боя город и всех его жителей.

Посещение гор Ливана и рубка леса 

При возвращении по пути через Кадеш Сети уклонился в сторону и посетил страну Лиманон, положение которой определяется более известным именем гор Ливана. Жители страны чистейшего ханаанского происхождения приняли царя самым почтительным образом, подымая руки и приветствуя победителя. «Князья и старейшины — говорит надпись — страны Лиманон, молясь перед властелином земли, чтобы возвысить славу его, так говорят: „Ты подобен по виду отцу твоему, солнечному богу, взгляд на тебя дарует жизнь“».

Фараон, по-видимому, (в картине) отдавал какие-то особые приказания, потому что египетский писец, стоящий перед ним, говорит ему: «Всё, что ты сказал, будет исполнено». По видимому, дело шло о вырубке в лесистой и гористой стране Ливана кедров для постройки нового большого корабля, который должен быть спущен на «реке египетской» для службы Амону, и для тех огромных мачт, которые ставились на передней стороне пилонов перед храмами и украшались флагами и вымпелами в праздники. И действительно, на другой картине весьма живо изображено, как ханаанеяне рубят топорами лучшие и самые высокие деревья.

Триумфальное возвращение египетского войска 
Захват Иеноама, ливанского (?) города Гадер и подчинение правителей Ливана — являлись главными успехами Сети, достигнутыми во время первого похода в Азию, после чего войско фараона триумфально вернулось в Египет. Возможно, сам фараон вернулся в Египет до прибытия туда с палестинского севера основных воинских сил. На изображениях в Карнаке возвращающегося царя сопровождают не все пленные, а только кочевники шасу, тогда как передача царем Амону захваченных ханаанеян изображена особо, после сцены победы над Иеноамом. Стоя на колеснице, в сопровождении измученных пленников, связанных по нескольку человек в неудобных положениях, царь минует одну за другой пограничные крепости и приближается к египетскому рубежу.

Здесь за тихим протоком, заросшим густым тростником, за укрепленными мостом и воротами Сети ждут представители жречества, гражданских и военных властей в приличествующих их званиям одеждах, жрецы с роскошными букетами цветов. Завидев царя и «невиданную» добычу, встречающие шумно приветствуют победителя, криками, движениями рук и поклонами выражая свой верноподданнический восторг.

Поход в землю Хеттского царства 

Однако замирение Палестины и Южной Финикии не означало ещё воссоздания «мировой» державы XVIII династии. Мешало сильное противодействие Хеттского царства и зависевшего от него царства Амурру. Известий о новой схватке между великими державами — египетской и анатолийской — сохранилось чрезвычайно мало. Изображения в Карнаке, не скупясь на краски, прославляют победу над «жалкою землею Хатти, которую его величество превратило в большую груду трупов». Лучники царства Хатти бегут от Сети. Кто вскакивает на несущуюся мимо колесницу, думая так уйти от гибельных стрел фараона, кто, напротив, со страху выскакивает из своей колесницы или, освободив коня от упряжи, хочет улизнуть верхом. Но надежды беглецов тщетны: трупы павших все гуще устилают землю перед конями колесницы победителя. Война с государством Хатти была для Сети одновременно борьбой с зависевшими от него сирийскими княжествами. Одна из победных надписей царя говорит о его возвращении «из земли Хатти по истреблении мятежных стран и попрании сирийцев в их местах» и о «больших властителях жалкой Сирии, приведенных его величеством из своих побед над землёй Хатти».

Война с государством Хатти и его союзниками была успешна для египтян, и Фивы видели толпы анатолийских и сирийских пленных, доставленных царем в дар Амону вместе со всякого рода ценностями. Как далеко на север продвинул Сети границу египетских владений, установить точно невозможно. В списках побежденных им народов и захваченных городов наряду с палестинскими и южнофиникийскими значатся среднесирийские Кадеш, Катна, Улацца, Нахрима, Туниб. Перечни стран, побежденных Сети, можно считать в общем надежными источниками (за исключением, конечно, желаемого, но мнимого подчинения Ассирии и Вавилонии), так как они опускают ряд важных сиро-палестинских городов, а многие названия среди известных нам списков подобного рода упомянуты впервые и неоднократно подтверждаются изображениями в Карнаке и надписью из Бейт-Шеана. Если можно сомневаться даже во временном захвате египтянами севера Сирии, то подчинение Сети южной и средней её частей очевидно.

Из хеттских клинописных памятников стало известно об отпадении царства Амурру в Сирии и возвращении его под владычество Египта. Справедливо отмечено также отсутствие его в числе союзников Хеттского царства, перечисленных в египетских источниках, даже на 5-м году правления преемника Сети Рамсеса II. На некоторое время в состав египетской державы вошёл, наверное, и Кадеш на Оронте, так как там была найдена плита с изображением Сети перед египетскими и сирийскими божествами. Сколько походов понадобилось Сети I для достижения столь крупных успехов, неизвестно, как не знаем мы и того, в какие годы его царствования они происходили; исключение — поход 1-го года.

Однако победа Сети не была решающей. Она не нанесла существенного ущерба Хеттской державе. Видимо, к концу своего правления Сети потерял почти все свои северные завоевания. Конечным результатом войн, которые вёл Сети, было установление в Азии северной границы египетского влияния, которая проходила приблизительно от устья реки Эль-Литани на восток, оставляя в руках египтян города Тир, Мегиддо, Бейт-Шеан и другие. Выполнив максимум осуществимого, Сети заключил мирный договор с хеттским царём Муваталли. Все походы Сети I сопровождались крайней жестокостью, с которой из египетских фараонов мог сравниться лишь Аменхотеп II. В частности, на одной из сцен храма в Карнаке изображён Сети, приносящий в жертву пленных, что было абсолютно не свойственно египетской традиции, зато укладывалось в культ бога Сета, чьего приверженца на египетском троне не было до тех пор.

Поход против ливийцев 
Сети вёл войны не только на востоке, но и на западе, против ливийских народов. Отличительным знаком этих народов служит в изображении двойное перо наверху головы и сбоку головы локон. Надписи называют их тхухи, тхухен или тхухени, что означает «блестящие», «светящиеся»; заметим, что эти самые народы назывались позже греками мармаридами, жителями Мармарики, с совершенно тем же значением.

В этот поход Сети взял своего сына и наследника Рамсеса. Цари мармаридов были разбиты наголову. В изображениях Сети рисуется стоящим на боевой колеснице, парная упряжь которой носит имя «Победоносен Амон». Поход совершался в гористой и изобилующей пещерами стране; по крайней мере, надпись так говорит о нём: «Царь уничтожил их, стоя на месте сражения. Они не могли держать лука и держались спрятанными в своих пещерах, как лисицы, — страха ради царя».

Войны на юге 
Хотя уже на стене Карнакского храма (то есть от первых годов правления Сети) в числе подданных египетских народов значится земли Куш, Пунт, с многими племенами Африки, но не следует забывать, что здесь, как и в других памятниках, по обычаю выписывались из храмовых книг более или менее подробно имена народов, признаваемых «подвластных Египту».

Возможно, что нубийские земли оставались спокойные со времени царя Хоремхеба и египетские наместники, так называемые «царские сыновья Куша», управляли именем фараона на юге и заботились о поступлении в казну податей. На время правления Сети приходятся два «царских сына Куша». Это Иуни и Аменемипет, сын Пауера. Причем известно, что этот Пауер был «царским сыном Куша» во время царствования фараона Эйе.

Видно, только под конец царствования Сети был вынужден провести карательную экспедицию против нубийских племён далеко на юге. Об этой войне Сети I известно из идентичных текстов двух стел, обнаруженных в Саи и Амара, рассказывающих о борьбе с обитателями области Ирем (район 5-го порога Нила) и датированных 8-м годом правления царя. Текст стел утверждает, что Сети I принимал участие в походе, однако, граффити из Асуана позволяют предположить, что руководил военными действиями «Царский сын Куша» Аменемипет.

Соправление Сети I и Рамсеса II 

Возможно, что на 9-м году Сети, который, видимо, считал своё положение на престоле недостаточно надёжным, решил провозгласить своего сына и наследника Рамсеса своим соправителем. В великой исторической надписи Абидоса Рамсес II так рассказывает об этом событии:

«Я был торжественно возведён, как старший сын, в сан наследника престола… Тогда показался отец мой публично народу, и я был как мальчик, на коленях его, и он так говорил: „Я буду венчать его царём, ибо я хочу видеть его славу, пока я ещё жив“. И приступили сановники двора, чтобы возложить на главу мою двойной венец.»

Однако из-за того, что все надписи о соправлении относятся уже к царствованию Рамсеса, сам факт одновременного правления Сети и Рамсеса принимается не всеми историками.

Строительная деятельность

Художественное развитие 
Царствование Сети принадлежит к тем периодам истории страны, в которых, с одной стороны, искусство покровительствуется монархом, а с другой, оно творением истинно мастерских произведений оказывается вполне достойным этого покровительства. Эпоха Сети I посвятившего всю свою жизнь делу восстановления религиозной культуры своей родины, стала значительной вехой в истории египетской сакральной архитектуры. Повсеместно восстанавливались храмы предков, сооружались новые святилища. Однако особое внимание Сети уделял двум великим египетским городам — Абидосу и Фивам.

Гипостильный зал Карнакского храма, насколько он был окончен при Сети I, и храм Осириса в Абидосе суть художественные произведения первой степени, красота которых более всего заключается в непомерном богатстве и многочисленности скульптур, доведённых до совершенства даже в резке иероглифов. Точно так же знаменитая гробница Сети принадлежит к замечательнейшим произведениям фиванского искусства, не только по скульптурам, но и по красоте и живописи красок, покрывающих картины и иероглифы.

Храм Абидоса 

Знаменитый храм в Абидосе, построенный Сети, был посвящён семи божествам. Изначально его фасад имел семь дверей, от которых семь параллельных аллей через два гипостиля вели к семи сводчатым святилищам. Его центральное святилище было посвящено Амону. Однако этим лишь отдавалась дань значимости Амона-Ра, «царя богов»; в действительности, храм был посвящён Осирису. Справа от него находились святилища Абидосской триады: Осириса, Исиды и Хора. Слева в двух святилищах почитались Ра-Хорахте и Птах; последнее святилище предназначалось для отправления заупокойного культа самого Сети. Здесь также почитались все обожествлённые цари-предки Сети I. Две двери южнее вели в галерею, где находится знаменитый Абидосский царский список: 76 картушей-имён царей предков, которым поклоняются сам Сети и наследный принц Рамсес. Этот список начинается с первого царя I династии Менеса, завершаясь именем правящего фараона.

До завершения строительства Сети не дожил; храм был закончен его сыном Рамсесом. Прекрасно сохранившийся, храм и в наши дни потрясает своей атмосферой и высочайшего уровня рельефами, прекрасно сохранившими свой исконный цвет. Из Абидоса происходит большинство статуй Сети I, отличающихся превосходным качеством. Сети I придавал огромное значение абидосскому храму: это подтверждается знаменитым декретом царя, высеченном на стеле в Наури, и надписями маленького храма Канаис в Вади Мийа, где упомянуты привилегии храма в Абидосе, а также копи, снабжавшие храм золотом.

Осирийон 

К западной стене храма Сети I в Абидосе примыкает ещё одно здание, которое называют Осирион. Уже в глубокой древности существовала легенда, что именно в этом храме была захоронена голова Осириса (отсюда название). Осирион был обнаружен известным египтологом Ф. Петри в 1903 году, но только в 1914 постройку полностью расчистили от песка. Дело в том, что уровень пола Осирийона расположен примерно на 8 метров ниже уровня храма Сети. Профессор Нэвилл из Исследовательского фонда Египта, расчистивший этот комплекс, считал, что Осирион является одной из самых древних построек Египта. Но после того как в 20-е годы XX века на его стенах обнаружили несколько надписей от имени Сети I, это здание было объявлено постройкой данного фараона.

Однако цари Древнего Египта без всякого смущения выбивали свои имена на более древних памятниках или изделиях. Таким образом, присутствие «автографов» Сети на стенах Осирийона ни в коем случае не является прямым доказательством того, что именно этот царь построил данное сооружение. Более того, на одной из стенок здания имеется пространная надпись внука Сети фараона Мернептаха, в которой говорится, что этот царь производил ремонтные работы Осириона. Но ремонт сооружения, которому несколько десятков лет, в данном конкретном случае представляется маловероятным. Дело в том, что Осирийон воздвигнут в технике так называемой мегалитической кладки.

Все здание сложено из громадных монолитных блоков гранита. Камень тщательно обработан, блоки пригнаны друг к другу без всякого зазора и без использования раствора. Центральная часть здания имеет две колоннады из десяти прямоугольных столбов серого гранита. Поперечное сечение каждой такой колонны представляет собой квадрат со стороной 2,5 метра, высота колонны — около 4 метров. То есть вес каждого подобного монолита составляет примерно 65 тонн. А гранитные колонны имеют ещё и выполненные из того же камня перекрытия — архитравы. Подобная техника строительства не имеет ничего общего с той, которая использовалась при возведении заупокойного храма Сети I. Равно как нет и никаких аналогий между совершенно скупой, аскетичной архитектурой Осирийона и вычурным декором храма Сети.

Карнакский храм 

В Фивах в Карнаке он продолжил строить грандиозный гипостильный зал между третьим пилоном эпохи Аменхотепа III и вторым, возведённым при Хоремхебе. Начало строительству было положено ещё при Рамсесе I, однако краткость его правления помешала воплотить в жизнь колоссальный проект. Зал имеет 103 м в ширину и 52 м в глубину и насчитывает сто сорок четыре колонны.

Потрясают воображение двенадцать колонн среднего прохода высотой в 19,5 м (без абак), с капителями в виде раскрытых цветов папируса. Более низкие колонны боковых проходов выполнены в виде связок не распустившихся стеблей этого растения. Стволы колонн были отделаны листами золота и покрыты великолепными рельефами общей площадью 24 282 м². Имена зодчих строивших этот храм нам известны — это были Майа, Иупа и Хатиаи. Работами по декорировке колонн гипостиля руководил выдающийся художник этого времени — Дидиа. Окончательная декорировка и отделка гипостиля была завершена лишь при Рамсесе II.

Поминальный храм Сети I в Курне 
На левом берегу Нила в Фивах, в местечке Курна, возведён поминальный храм (Мемнониум) Сети I, часть которого посвящалась культу его отца Рамсеса I. До нашего времени дошло основное храмовое здание с великолепно выполненными рельефами, покрывающими стены. Колонны изысканной формы с капителями в виде бутонов папируса украшают фасад храма. Известно древнее название комплекса в Курне — «Великолепное здание царя Минептах-Сети в городе Амона на западной стороне Фив»; часто к этому названию придавались ещё и следующие слова: «в виду Ипет» (то есть в виду Карнакского храма).

Другие постройки Сети 
Сети начал строить пещерный храм в Абу-Симбеле, но не успел его закончить. Он был довершён его сыном Рамсесом II.

При Сети I было восстановлено огромное количество памятников религиозного искусства, уничтоженных или повреждённых при Эхнатоне. Большие реставрационные работы были проведены в храме Аменхотепа III в Луксоре. В Карнаке Сети I также перестроил небольшой киоск Аменхотепа II в поминальный храм этого царя. При этом имена властителей XVIII династии в некоторых святилищах, например в храме Хатшепсут в Спеос Артемидос, были, в свою очередь, заменены титулатурой и изображениями Сети I.

Нижний Египет также не был обойдён вниманием царя. В Мемфисе сохранилось уникальное святилище Сети I, на стене которого царь изображён как мальчик, сидящий на коленях двух богинь. Вероятно, ещё другой храм был построен в Гелиополе, откуда происходит обелиск царя, в настоящее время находящийся в Риме.

Помимо своей излюбленной резиденции в Мемфисе, Сети I построил дворец на месте Авариса (северо-восток Дельты), старой столицы гиксосов, где он также расширил и украсил храм Сета, своего бога-покровителя. Таким образом, город был подготовлен к тому, чтобы при Рамсесе II стать столицей и получить имя Пер-Рамсес — «Дом Рамсеса». Среди причин этого выбора следует, прежде всего, отметить уже упоминавшуюся тесную связь семьи Рамессидов с предположительным местом своего происхождения, а также политически важная близость к азиатской границе Египта.

Работы в золотоносных рудниках 
Кажется, что богатые подати и дани, стекавшиеся ежегодно в таких огромных количествах из всех побеждённых стран в Египет при Тутмосе III, стали поступать в гораздо меньшем количестве при Сети I, между тем как царские нужды, подлежащие удовлетворению, оставались теми же, а возведение дорогих построек требовало больших затрат.

Следовало изыскивать новые источники доходов; и потому стали обращать при Сети особое внимание на правильную разработку существовавших уже в Египте и Нубии золотых рудников, и кроме того, в помощь этому промыслу заботится о закладке колодцев в лишённых воды горных местностях, где производились горные работы. К таковым местностям принадлежала и пустынная местность на восточной стороне Нила, простиравшаяся напротив Эдфу. В этой пустыне сохранились остатки древнеегипетского скального храма: он положением своим обозначает одно из мест остановки по большому торговому пути, который в древности шёл от Нила к Красному морю. Надписи храма все относятся ко времени Сети: они не только подтверждают существование золотоносных пластов в глубине гор, но и указывают на закладку колодца по повелению царя. Они говорят, что в 9-й год, 20 числа I месяца сезона Шему царь Сети предпринял путешествие в пустынные горные местности, желая осмотреть лично работы на золотоносных рудниках.

Попытка добыть воду также и на рудниках в Вади-Алаки окончилась неудачно. Там был выкопан колодец более 60 м (120 египетских локтей) глубины, но до воды он не достал.

В египетской религии Сети постепенно начал выдвигать на первое место культ бога Птаха. Он уже считал возможным носить добавочное имя Мернептах (Мар-ни-Птах, «Тот, кого возлюбил Птах») и не упоминает в своей, общепринятой царской титулатуре ни единым словом об Амоне.

Гробница 

Продолжительность царствования Сети неясна. Летописи неясно различают окончание его царствования и начало единоличного царствования его сына Рамсеса II. Последний известный год правления Сети I — 11-й (11 год , IV месяц сезона Шему, 12 или 13 число), встречается в надписи на стеле, посвящённой основанию храма в Гебель Баркале — обители Амона, владыки Нубии или, как её называли египтяне, «Южном Карнаке». Хотя Манефон утверждает, что Сети правил 21 год, что маловероятно; предположить, что от 10 лет правления Сети совершенно не сохранилось датированных памятников, не представляется возможным. Как бы то ни было, но ещё не старым сошёл фараон в свою гробницу в Долине царей, самую протяжённую (100 м) и изящную по отделке среди всех царских гробниц.

Гробница Сети I (KV17) или как её ещё называют «гробница Бельцони», по имени открывшего её учёного, найдена в 1817 году. Вход в неё удалось обнаружить только, когда из-за сильного дождя произошёл земляной обвал, который и открыл гробницу. Однако, когда Бельцони проник в гробницу, оказалось, что в прежние времена её уже посещали грабители. Алебастровый саркофаг Сети (который ныне находится в Англии) был открыт, разбитая крышка лежала в стороне и мумии в нём не было.

Лестница (27 ступеней) ведёт от входа вниз к вратам с картушами Сети-Усири, то есть ставшего Осирисом умершего. Из врат ведёт проход 11 м длины при 2,7 м высоты и 2,5 м ширины, который наклонен вглубь и вниз под углом 18° и приводит ко вторым вратам. От этих вторых врат ведёт спуск по лестнице в 25 ступеней к третьим вратам, от которых опять идёт наклонный вниз коридор длиной 11 м. На конце этого второго прохода находится комната 4,2 м ширины и 3,6 м длины, в которой при Бельцони (видевшем гробницу ещё почти в целости) находился глубокий вертикальный колодец, за которым возвышалась стена, покрытая иероглифами. Создавалась видимость того, что здесь гробница заканчивалась. Однако Бельцони по звуку удара в стену предположил наличие за ней помещений. Он приказал завалить шахту и пробить стену. За пробитой стеной открылась первая зала. Она лежит на полметра ниже той комнаты, из которой в неё проникают, и имеет 7,9 м в длину и 7,5 м в ширину; четыре колонны поддерживают потолок. Убранство этого зала и последующих значительно богаче, чем в расположенных ранее вратах, лестницах и проходах.

Ниже первого зала на четыре ступени лежит другая палата 8,1 м в длину и 7,2 м в ширину. В зале две колонны; здесь стенные картины не окончены.

Коридор заканчивается вратами; на пилястрах этих врат изображён царь в пышной военной одежде и вооружении, сидящим на золотом троне. От ворот опять шесть ступеней спускаются в маленькую аванзалу, в которой царь изображён стоящим перед богами.

Из этой входной комнаты попадаешь в большую палату с шестью колонами (7,8 × 7,5 м), к которой примыкает другая, не отделённая от неё палата (9 × 7,8 м), но пол которой ниже первой на четыре ступени, а потолок гораздо выше. Это погребальная камера.Здесь же в середине сводом покрытого зала находился алебастровый саркофаг (2,85 м длины, почти метр шириной, с толщиной стенок 5 см), покрытый изящными рельефами — сценами из заупокойных текстов.

Подле залы с колоннами и подле залы саркофага лежали ещё комнаты, по две при каждой, в которых начертано продолжение тех же изображений, которые находятся на стенах всей гробницы. В большой комнате возле залы саркофага изображён ряд испытаний души: огонь, меч, ядовитые змеи угрожают ей, и только «оправданный» может пройти посреди этих страхов, чтобы войти в «звёздное жилище». Это последнее жилище изображено на своде «золотой залы», то есть залы саркофага, где лежала мумия.

Сзади «золотой залы» найдена ещё палата 12,6 м длины при 5,1 м ширины, покоящаяся на четырёх колоннах; она осталась неоконченной. От того места, где стоял саркофаг, идёт ещё глубоко в гору, вниз метров на 60, ход или штольня, поворачивающая несколько направо и упирающаяся в голую скалу. На стенах её нет рельефов. Вероятнее всего, штольня эта проделана ввиду предполагавшегося увеличения гробницы, но потом оставлена. Нижняя точка этого хода лежит на 52 метра ниже входа в гробницу в ущелье.

Великолепная гробница Сети I, вырубленная в скале, имеющая 6 лестниц, 4 колонных зала и 16 других помещений, является потрясающим и непревзойдённым шедевром египетского заупокойного зодчества.

Великолепно сохранившаяся мумия Сети I и остатки первоначального деревянного саркофага обнаружены в тайнике Дейр эль-Бахри в 1881 году.

В популярной культуре 
Несмотря на то, что Сети менее известен, чем его знаменитый наследник Рамсес II, он фигурирует во многих художественных фильмах, посвящённых Древнему Египту. Чаще всего он изображается в фильмах о Моисее, где представлен в качестве отца царевны, спасшей иудейского пророка, и фараона, ужесточившего политику по отношению к евреям.

 1998 — Герой анимационного фильма «Принц Египта»
 1999 / 2001 — Сети является второстепенным персонажем фантастических фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается», где он изображён фараоном, павшим жертвой заговора своего верховного жреца Имхотепа.
 2015/16 — в бразильской теленовелле «Десять заповедей» фараон Сети отдаёт приказ об избиении еврейских младенцев и является отцом Хенутмиры, выловившей Моисея из вод Нила.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 Epigraphic Survey, The Battle Reliefs of King Sety I. Reliefs and Inscriptions at Karnak vol. 4. (Chicago, 1985).
 Amice Caverley, «The Temple of King Sethos I at Abydos», (London, Chicago, 1933-58), 4 volumes.
 Gaballa A. Gaballa, Narrative in Egyptian Art. (Mainz, 1976)
 Michael G. Hasel, Domination & Resistance: Egyptian Military Activity in the Southern Levant, 1300—1185 BC, (Leiden, 1998). 
 Kenneth Kitchen, Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II (Warminster, 1982). 
 Mario Liverani, Three Amarna Essays, Monographs on the Ancient Near East 1/5 (Malibu, 1979).
 William J. Murnane, The Road to Kadesh, (Chicago, 1990)
 Alan R. Schulman, "Hittites, Helmets & Amarna: Akhenaten’s First Hittite War, " Akhenaten Temple Project volume II, (Toronto, 1988), 53-79.
 Anthony J. Spalinger, «The Northern Wars of Seti I: An Integrative Study.» Journal of the American Research Center in Egypt 16 (1979). 29-46.
 Anthony J. Spalinger, "Egyptian-Hittite Relations at the Close of the Amarna Age and Some Notes on Hittite Military Strategy in North Syria, " Bulletin of the Egyptological Seminar 1 (1979):55-89.

Ссылки 

 Seti I - Archaeowiki.org
 The Karnak Hypostyle Hall Project website
 The Monuments of Seti I and their Historical Significance: Epigraphic, Art and Historical Analysis (PDF) 1998 by Peter Brand
 The complete titulary of Seti I
 360° full-screen photospheric visit of Seti I tomb

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIX династии
Правители Африки XIII века до н. э.